Motociklistična Velika nagrada Brazilije 2002 je bila dvanajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2002. Potekala je 22. septembra 2002.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2002
2002